Arct ist der Familienname folgender Personen:
 Bohdan Arct (1914–1973), polnischer Autor und Jagdflieger
 Eugeniusz Arct (1899–1974), polnischer Maler und Hochschullehrer